Kuusankoski var en stad i landskapet Kymmenedalen, Finland, belägen cirka 140 kilometer nordöst om Helsingfors. År 2009 bildade Kuusankoski tillsammans med Kouvola, Anjalankoski, Elimä, Jaala och Valkeala den nya storkommunen Kouvola stad. Kuusankoski hade 19 739 invånare (2008) och en yta på 128,53 km².

Kuusankoski var en enspråkigt finsk kommun, men det fanns en svenskspråkig skola i staden.

Kymmene bruk är ett brukssamhälle i kommunen. Här finns ett pappersbruk med anor från 1873.

Politik
Statistik över kommunalval i Finland finns tillgänglig för enskilda kommuner från valet 1964 och framåt. Publikationen över kommunalvalet 1968 var den första som redovisade komplett partitillhörighet.

Mandatfördelning i Kuusankoski, valen 1964–2021

Bilder

Referenser 

Tätorter i Finland
Före detta finländska kommuner
Kouvola